Тореадоры из Васюковки:
 «Тореадоры из Васюковки» — повесть-трилогия украинского советского писателя Всеволода Нестайко. 
 «Тореадоры из Васюковки» — украинский советский детский короткометражный комедийный фильм режиссёра Самария Зеликина, вышедший в 1965 году.